Zitelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulf Zitelmann (* 1929), deutscher Autor von Kinder- und Jugendbüchern sowie von Sachbüchern
 Ernst Zitelmann (1852–1923), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Franz Karl Zitelmann (1872–?), Gesandter in Havanna (1920–1933)
 Joachim Ludwig Zitelmann (1768–1823), preußischer Landbaudirektor und Regierungsbaurat
 Katharina Zitelmann (1844–1926), deutsche Schriftstellerin

 Rainer Zitelmann (* 1957), deutscher Publizist
 Ulla Zitelmann (* 1939), deutsche Fernsehansagerin, Moderatorin und Nachrichtensprecherin